Horvátország
Jugovac falu Žakanje községben, Károlyváros megyében

Szerbia
Jugovac falu Prokuplje községben, a Toplicai körzetben